Ekonomická fakulta může být:

 Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity
 Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
 Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
 Fakulta ekonomická Západočeské univerzity
 Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
 Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity
 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
 Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni

Související články 

 Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany
 Vysoká škola ekonomická v Praze
 Vysoká škola ekonomie a managementu
 Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni
 Vysoká škola Jagiellońská v Toruni